

Codici 
 PMS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Palmyra (Siria)
 pms – codice ISO 639-3 della lingua piemontese

Economia 
 PMS – Performance management system

Informatica 
 Package management system – sistema di gestione dei pacchetti
 Property Management System – software di gestione alberghiera
 Project Management System – software di gestione progetti

Ingegneria 
 PMS – abbreviazione del punto morto superiore del pistone di un motore a combustione interna
 Power Management System – sistema automatico di gestione dei carichi elettrici
 Polimelamminsolfonati – prodotti utilizzati come additivi superfluidificanti per calcestruzzi e scoperti da Alois Aignesberger
 Pantone Matching System – sistema tintometrico Pantone

Medicina 
 Premenstrual Syndrome – sindrome premestruale

Sport 
 PMS Torino – squadra di pallacanestro di Torino

Zoologia 
 PMS – Posterior Median Spinneret: abbreviazione per indicare le filiere posteriori mediane di un ragno